Verwahrung ist die Bezeichnung für

 Verwahrung (Deutschland), Übernahme der Obhut einer beweglichen Sache
 Verwahrung (Schweiz), dauerhafte Inhaftierung über den Vollzug der Freiheitsstrafe
 Hinterlegungsvertrag, die zivilrechtliche Verwahrung in der Schweiz
 Sicherungsverwahrung, eine gerichtlich angeordnete, nach einer Haftstrafe dauerhafte Inhaftierung von Gefangenen
 den Einspruch oder Protest gegen eine oder mehrere (bestimmte) Äußerungen oder Handlungen/Handlungsabsichten

 Zur Verwahrung im Bergbau siehe Schachtverwahrung.